Tabai kan syfta på följande:

Brasilien 

 Tabaí, kommun, Rio Grande do Sul,

Indonesien 

 Tabai (vattendrag i Indonesien), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar